Арбузовка — название населённых пунктов в России:

 Арбузовка — станция (населённый пункт) в Павловском районе Алтайского края.
 Арбузовка — село в Павловском районе Алтайского края.
 Арбузовка — село в Джанкойском районе Крыма.
 Арбузовка — село в Инсарском районе Мордовии.
 Арбузовка — хутор в Чертковском районе Ростовской области.
 Арбузовка — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области.
 Арбузовка — село в Ивантеевском районе Саратовской области.
 Арбузовка — село в Цильнинском районе Ульяновской области.

См. также 
 Арбузов
 Арбузово